Mots avec le préfixe ou le suffixe chrome signifiant "couleur" :

Chrom-
 Chromatide ;
 Chromatique ;
 Chromatophore ;
 Chromophore ;
 Chromosome ;
 Chromolithographie dite chromo.

-chrome
 Cytochrome ;
 Fluorochrome ;
 Mercurochrome ;
 Phytochrome ;
 Polychrome ;
 Photochrome.

Chromo : abréviation de Chromolithographie, technique d'impression lithographique, et image obtenue par cette technique ().

Affixe